Meigs County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Meigs County (Ohio)
 Meigs County (Tennessee)